Kesva an Taves Kernewek (en català: "Consell de la llengua Còrnica"), és una societat fundada en 1967 arran de la resolució del Gorsedh Kernow ("Assemblea de Bards de Cornualla") i la Unyans Kowethasow Kernow Goth ("Unió de Societats de la Vella Cornualla") a fi de continuar la promoció del còrnic que fins a aquell any havien desenvolupat aquestes dues associacions. Aquest és un Consell amb representants del govern de Cornualla, de les dues societats fundadores i de la Universitat de Plymouth.

Entre altres tasques, Kesva an Taves Kernewek dona informació sobre el moviment de la dasserghans an yeth o renaixença de la llengua còrnica. També organitza cursos, fa exàmens en cooperació amb el Comitè Local d'Educació i publica llibres, gramàtiques, diccionaris i altres obres de referència.

La seva constitució fou reformada el 1982 i està formada per 21 membres:
 15 escollits per Kowethas an Yeth Kernewek
 2 del Gorseth Kernow
 2 de la Federació d'Antigues Societats Cornualleses
 1 del Cornwall County Council
 1 de la Universitat de Plymouth

El 1987 votà l'adopció del Kernewek Kemmyn per al còrnic estandarditzat.

Entitats d'Anglaterra
Còrnic